Bôrik může být:
 Bôrik (sedlo) – sedlo v okrese Tvrdošín na Slovensku
 Bôrik (přírodní rezervace) – vrch a přírodní rezervace v okrese Poprad na Slovensku
 Tunel Bôrik – dálniční tunel pod vrchem Bôrik v okrese Poprad na Slovensku
 Bôrik (chráněný areál) – chráněný areál v Bratislavě
 Bôrik (Žilina) – městská část Žiliny